

Patronyme

 Jean des Moutis (1911-1965), officier de marine et compagnon de la Libération ;
 Joseph des Moutis (1916-2008), général de brigade français ;
 Patrice des Moutis (1919-1975) (Monsieur X), parieur français ;